Gana Leanidavna Sola, beloruska biatlonka, * 16. februar 1996, Šumilino, Belorusija.

Na svetovnem prvenstvu v biatlonu na Pokljuki leta 2021 je osvojila 3. mesto na 7,5 km šprint.

Rezultati biatlona

Svetovno prvenstvo 
1 medalja (bron)

Stopničke

Sklici 

Beloruski smučarski tekači